Колонија Аурора има више значења:

 Колонија Аурора (Исидро Фабела), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Аурора (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику